

События 
 28 апреля — премьера «Куллерво» Яна Сибелиуса
 26 мая — в Церкви Святого Фомы в Лейпциге воздвигнут памятник Феликсу Мендельсону
 24 сентября — открытие в Берлине Theater Unter den Linden, в будущем — Комише опер
 26 сентября — Антонин Дворжак прибывает в США, чтобы занять должность художественного руководителя Национальной музыкальной консерватории
 18 декабря:
 премьера оперы «Иоланта» Петра Ильича Чайковского в Санкт-Петербурге
 премьера Симфонии № 8 Антона Брукнера в Вене
 Песня «After the Ball» Чарльза Харриса становится первой партитурой, проданной в количестве 1 миллион копий за 1 год (в общей сложности, более 5 миллионов копий)
 Эрик Сати пишет свои первые сочинения в жанре меблировочной музыки
 Сергей Дягилев оканчивает Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова

Классическая музыка 
 Сергей Рахманинов — Две пьесы для виолончели и фортепиано; пьесы-фантазии для фортепиано
 Иоганнес Брамс — интермеццо, опус 117
 Александр Глазунов — струнный квартет ля-мажор, опус 39
 Густав Малер — «Волшебный рог мальчика»; «Небесная жизнь»
 Карл Нильсен — Симфония № 1
 Джозеф Перри — «Саул в Тарсе»
 Макс Регер — соната для виолончели № 1, опус 5

Опера 
 Умберто Джордано — «Преступная жизнь»
 Альфредо Каталани — «Валли»
 Руджеро Леонкавалло — «Паяцы»
 Жюль Массне — «Вертер»
 Сергей Рахманинов — «Алеко»
 Николай Римский-Корсаков — «Млада»
 Артур Салливан — «Хэддон Холл»
 Пётр Чайковский — «Иоланта»

Родились

Январь 
 1 января
 Миклош Раднаи (ум. ) — венгерский композитор. 
 Артур Родзинский (ум. ) — польский и американский дирижёр
 31 января — Эдди Кантор (ум. ) — американский комедийный актёр, танцор, певец и автор песен

Февраль 
 4 февраля — Ирьё Кильпинен (ум. ) — финский композитор
 15 февраля —  (ум. ) — словацкий композитор
 17 февраля —  (ум. ) — американский автор песен

Март 
 10 марта — Артюр Онеггер (ум. ) — швейцарско-французский композитор и музыкальный критик
 20 марта —  (ум. ) — американский поэт-песенник
 27 марта —  (ум. ) — американский композитор, аранжировщик и пианист

Апрель 
 1 апреля —  (ум. ) — итальянский и чилийский оперный певец (баритон и тенор)
 2 апреля —  (ум. ) — американский джазовый тромбонист
 10 апреля — Виктор де Сабата (ум. ) — итальянский дирижёр и композитор
 12 апреля — Джонни Доддс (ум. ) — американский джазовый кларнетист
 19 апреля — Жермен Тайфер (ум. ) — французская пианистка и композитор
 21 апреля —  (ум. ) — чешский композитор, педагог, дирижёр и пианист

Май 
 14 мая — Артур Лурье (ум. ) — российско-американский композитор, музыкальный писатель, теоретик и критик
 18 мая — Эцио Пинца (ум. ) — итальянский оперный певец (бас)

Июнь 
 18 июня — Эдуард Штейерман (ум. ) — австро-американский пианист
 21 июня —  (ум. ) — шведский композитор
 23 июня — Мечислав Хоршовский (ум. ) — польско-американский пианист и музыкальный педагог
 30 июня — Ласло Лайта (ум. ) — венгерский композитор, фольклорист и дирижёр

Июль 
 2 июля —  (ум. ) — британский пианист, композитор, бэнд-лидер и импресарио
 6 июля —  (ум. ) — американский автор песен и сценарист
 8 июля —  (ум. ) — американский джазовый пианист и композитор
 10 июля —  (ум. ) — словацкий композитор и педагог
 23 июля — Петрос Петридис (ум. ) — греческий композитор, дирижёр и музыкальный критик
 26 июля — Филипп Ярнах (ум. ) — немецкий композитор и музыкальный педагог

Август 
 14 августа — Кайхосру Сорабджи (ум. ) — британский композитор, музыкальный критик и пианист
 15 августа
 Кнуд Еппесен (ум. ) — датский музыковед и композитор
  (ум. ) — американский комедиант, танцор и композитор

Сентябрь 
 4 сентября — Дариюс Мийо (ум. ) — французский композитор, дирижёр, музыкальный критик и педагог
 5 сентября — Йожеф Сигети (ум. ) — венгерский и американский скрипач и педагог
 17 сентября — Хендрик Андриссен (ум. ) — нидерландский композитор, органист и педагог
 19 сентября —  (ум. ) — американский автор песен
 20 сентября —  (ум. ) — американский поэт-песенник

Октябрь 
 17 октября — Герберт Хауэллс (ум. ) — британский композитор, органист и педагог
 19 октября —  (ум. ) — финский композитор

Ноябрь 
 28 ноября
  (ум. ) — британский композитор
  (ум. ) — американский пианист и композитор

Декабрь 
 9 декабря —  (ум. ) — британская виолончелистка
 11 декабря — Джакомо Лаури-Вольпи (ум. ) — итальянский оперный певец (лирико-драматический тенор)

Скончались 
 10 января — Генрих Дорн (87) — немецкий дирижёр, композитор и журналист
 13 февраля — Ламбер Массар (80) — французский скрипач и музыкальный педагог бельгийского происхождения
 20 февраля —  (59) — австро-венгерская оперная певица (меццо-сопрано)
 20 марта —  (41) — британский композитор
 26 марта — Антон Валлерштейн (78) — немецкий композитор, скрипач, пианист и музыкальный педагог
 31 марта —  (66) — польский композитор, гобоист, дирижёр и пианист
 22 апреля — Эдуар Лало (69) — французский композитор
 2 мая — Вильгельм Руст (69) — немецкий композитор, музыковед и хормейстер
 6 мая
 Никодим Бернацкий (66) — польский музыкант, скрипач, концертмейстер, композитор и музыкальный педагог
 13 мая — Жан Александр Фердинан Пуаз (63) — французский композитор
 Эрнест Гиро (54) — французский композитор и педагог
 19 августа — Франтишек Скугерский (62) — чешский композитор и музыкальный педагог
 29 августа — Жюль-Жозеф Перро (82) — французский танцовщик и балетмейстер
 5 сентября — Генри Кристиан Тимм (81) — американский пианист, органист, дирижёр и композитор немецкого происхождения
 24 сентября —  (62) — американский композитор и военный капельмейстер ирландского происхождения
 24 октября — Роберт Франц (77) — немецкий композитор, дирижёр и органист
 28 октября — Феликс Отто Дессофф (57) — немецкий дирижёр, композитор и музыкальный педагог
 4 ноября — Флоримон Эрве (67) — французский композитор и органист
 19 ноября — Антонио де Торрес Хурадо (75) — испанский гитарный мастер

См. также

Примечания

Литература